Plaats in Indonesië
 Sukaperna (Talaga), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sukaperna (Tukdana), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java